Sahar steht für:

 Šahar, Gottheit der ugaritischen Religion
 Sahar International Airport, ehemaliger Name des Flughafens von Mumbai, siehe Flughafen Mumbai
 Distrikt Sahar (), Distrikt im Gouvernement Saʿda, Jemen

Sahar ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Sahar (* 1989), israelischer Fußballspieler
 Hailie Sahar (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin, Modedesignerin und Aktivistin
 Saba Sahar (* 1975), afghanische Filmemacherin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Zahar